Ванакюла — топоним:

 Ванакюла — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Ванакюла — деревня в уезде Пылвамаа, Эстония.
 Ванакюла — деревня в волости Ляэне-Нигулав уезде Ляэнемаа, Эстония.
 Ванакюла — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония.
 Ванакюла — деревня в Ленинградской области России.
 Ванакюла — деревня в России, в бывшем приходе Вайвара.
 Ванакюла — другое название озера Каукси в Эстонии.